Грамофончето (Ipomoea) е най-големият род от семейство цъфтящи растения Convolvulaceae, с над 600 вида. Това е голяма и разнообразна група с популярни имена, включително „утринна слава“, „воден конволвулус“, „сладък картоф“, „поветица“, „лунно цвете“ и т.н.

Етимология и популярни имена 
Родовото наименование Ipomoea произлиза от гръцкото ἴψ, ἰπός, което означава „дървесен червей“ и ὅμοιος, което означава „приличащо“. То се отнася до тяхната увивна склонност.

Най-широко разпространеното име на рода е „утринна слава“, но някои видове от сродни родове носят същото това име, а някои видове грамофонче са известни с различни имена. Тези, които преди са били разделени в Calonyction ( – „добър“ и  – „нощ“) се наричат „​​лунни цветя“.

Разпространение 
Родът се среща в тропическите и субтропичните региони на света.

Описание 
Грамофончето включва едногодишни и многогодишни тревисти растения, лиани, храсти и малки дървета. Повечето от видовете са увивни растения.

Употреба 

Повечето видове имат ефектни, цветни цветя и често се отглеждат като декоративни растения и са разработени редица сортове.

Родът включва хранителни култури; клубените на сладките картофи (I. batatas) и листата на водния спанак (I. aquatica) са търговски важни хранителни продукти от хилядолетия.

Пеонидин (Peonidin), антоцианидин, потенциално полезен като хранителна добавка, присъства в значителни количества в цветята на сорта „Небесно синьо“.

Ipomoea sepiaria, е част от Dashapushpam (Десет свещени цветя) в Керала и е известен като „Thiruthali“ в Малаялам.

Лунната лоза (I. alba) е използвана за вулканизиране на латекса на Castilla elastica (панамско каучуково дърво) до каучук; както се случва, каучуковото дърво изглежда подходящо за лозата да се увива и двата вида често се срещат заедно. Още през 1600 г. пр. .е. олмеките произвеждат топките, използвани в мезоамериканската игра с топка.

Видове

Хибриди 
 Ipomoea × multifida
 Ipomoea × sloteri

Бивши членове

Галерия

Източници